Алекса́ндр Бага́ев: Багаев, Александр Александрович (род. 1985) — российский футболист, нападающий.
 Багаев, Александр Валентинович (род. 1945) — советский легкоатлет-спринтер.